Mantrijeron (onderdistrict), een onderdistrict in Jogjakarta (Jogjakarta, Java, Indonesië) 
Mantrijeron (kelurahan), een kelurahan in dat onderdistrict
Mantrijeron (plaats), een bestuurslaag in dat onderdistrict